Теннис на Азиатских играх впервые появился на III летних Азиатских играх, сразу же будучи включённым в программу как медаленосный вид.

Лишь в 1970 году теннисные соревнования в рамках Азиад не проводились.

На IV летних Азиатских играх, в дополнение к стандартным пяти комплектам медалей стали разыгрываться ещё два — в командных соревнованиях среди мужчин и женщин.

Правило присуждения бронзовых медалей на теннисных турнирах Азиатских игр неоднократно менялись, однако с турнира XI игр их неизменно получают те спортсмены, что уступили в полуфинальных матчах. Дополнительных игр не проводится.

Список стран-медалистов

Детальный список медалистов

Мужские турниры

Одиночные соревнования

Парные соревнования

Командные соревнования

Женские турниры

Одиночные соревнования

Парные соревнования

Командные соревнования

Турниры среди смешанных пар

Парные соревнования

Примечания

Ссылки 
 Медалисты теннисного турнира Игр-2014
 Списки призёров теннисных турниров Азиатских игр